Oléac ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Hautes-Pyrénées:

Oléac-Debat
Oléac-Dessus